MPS är ett akronym som kan referera till:

Material- och produktionsstyrning (Master production schedule)
Mucopolysackaridos – en mycket ovanlig genetisk sjukdom
Missing People Sweden

Akronymer